Terran har flere betydninger:

 Terran - en race i computerspillet StarCraft
 Terran (geologi) - et stykke af en tektonisk plade i geologien
 Terran - Vending/term, som hentyder til "jorden", fra oldtids kulture